Genug ist genug steht für:

 Genug ist genug, Alternativtitel von Black and Blue – Du entkommst mir nicht, US-amerikanisches Filmdrama von Paul Shapiro (1999)

Genug ist Genug steht für:

 Genug ist Genug (Kampagne), im Jahr 2022 von Ines Schwerdtner initiierte Kampagne